Världsmästerskapen i friidrott 1997 arrangerades 2 augusti - 10 augusti 1997 i Aten i Grekland.

Medaljörer, resultat

Herrar 

1 USA (Young, Pettigrew, Jones och Washington) vann herrarnas stafett över 4x400 meter på tiden 2.56,47. Laget diskvalificerades dock 2009 sedan Pettigrew erkänt sig skyldig till dopningsbrott 1997-2003.

Damer

Medaljfördelning 

1997 i Grekland
Internationella friidrottstävlingar i Grekland
Friidrottsåret 1997
Sportevenemang i Aten
1997
Aten under 1900-talet